Il Festival olimpico della gioventù europea (ufficialmente European Youth Olympic Festival, pertanto conosciuto anche con il suo acronimo EYOF), Giornate olimpiche della gioventù europea fino al 1999 (European Youth Olympic Days), è una manifestazione multisportiva europea per giovani atleti, provenienti dai 48 Paesi membri dei Comitati Olimpici Europei. I giochi si dividono in sessioni estive, tenute per la prima volta a Bruxelles nel 1991, e una sessione invernale, che si tenne due anni dopo ad Aosta.

Possono partecipare gli atleti e le atlete di categoria juniores.

Edizioni

Note

Voci correlate 
 Pallavolo maschile al Festival olimpico della gioventù europea
 Pallavolo femminile al Festival olimpico della gioventù europea

Altri progetti

Collegamenti esterni